Amphiporus atypicus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Friedrich 1935. Amphiporus atypicus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
atypicus